Голомбек, Гарри (англ. Harry Golombek; 1 марта 1911, Лондон — 7 января 1995, там же) — английский шахматист; почётный гроссмейстер.
 (6456) Голомбек — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 27 июля 1992 года.